Габриелли () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Габриелли, Джузеппе (1903—1987) — итальянский авиаконструктор и инженер.
 Габриелли, Джулио (; 1604—1677) — итальянский католический кардинал.
 Габриелли, Джулио (; 1748—1822) — итальянский католический кардинал.
 Габриелли, Доменико (1651/1659—1690) — итальянский композитор и музыкант-виртуоз; виолончелист эпохи барокко.
 Габриелли, Катарина (1730—1796) — итальянская певица, актриса придворного театра в Петербурге.
 Габриелли, Летиция (род. 1966) — французская актриса.
 Габриелли, Франко (род. 1960) — итальянский префект и полицейский.

См. также 
 Габриели

Примечания